Orvanne désigne :
 L’Orvanne, une rivière affluent du Loing ;
 Orvanne une ancienne commune de Seine-et-Marne née de la fusion d'Écuelles et de Moret-sur-Loing.